Miejscowości w USA:
 Humphreys – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Humphreys (ang. Humphreys County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Humphreys (ang. Humphreys County) – w stanie Tennessee